Сергей Евлахов:
 Евлахов, Сергей Иванович (1873—1946) — русский и советский оперный и камерный певец, антрепренёр и музыкальный деятель.
 Евлахов, Сергей Сергеевич (1903—?) — советский актёр и сценарист.